Сакирино — название населённых пунктов в России:

 Сакирино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Сакирино — деревня в Порховском районе Псковской области.